Дисциплина бацање кладива за мушкарце, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 3. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовао је 41 бацач кладива из 32 земље. Од тога 24 бацача из 16 земаља пребацило је А олимпијску норму од 78,00 метара, а Б норму која је износила 74,00 метара 16 бацача кладива из исто толико земаља. Специјалну позивницу у овој дисциплини добио је представник Туркменистана. Белоруски такмичар Иван Тихон најбоље пласирани у 2012. је после поновног тестирања његовог узорка из 2004 повучен са ЛОИ.

 Квалификовани са А нормом 78,00

 Квалификовани са Б нормом 74,00

 Специјална позивница

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржало у два нивоаквалификације и финале. У квалификацијама у којима су учествовали сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар је са три бацања покушао да постигне квалификациону норму. Такмичари које су пребацило задату норму аутоматски су се квалификовали за финале. Ако је мање од 12 такмичара пребацило норму онда ће се та разлика попунити са онима који су постигли резултате најближе квалификационој норми. Квалификације и финале се одржавни се у два дана.

Кратак преглед такмичења 
У квалификацијама бацања кладива само тројица касних победника, су се аутоматски квалификовали за финале: Примож Козмус у првом бацању, а Крисзтиан Парш са набољим резултатом у квалификацијама 79,37 у другом покушају. Коџи Мурофуши трећи аутомаски квалификован, такође у свом другом покушају.

У финалу Парш је у првом покушају заузео лидерску позицију, Козмус другу. Трећи је био 	Кирил Икоников. У трећем бацању Алексеј Сокирски долази на треће место, али само до краја трећег бацања када Мурофуши преузима треће место где остаје до краја такмичења. У истом бацању Парш поправља свој резултат из првог покушаја на 80,59 метара да учврсти прву позицију. Иако је и Козмус у петом бацању поравио свој резултат, остао је на другом месту са 1,23 метра иза побеника.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи светски резултати у 2012. години 
Десет најбољих светских бацача кладива 2012. године пре почетка такмичења (24. јула 2012), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовао 41 такмичар. Они су били подељени у две групе А са 20, и Б са 21 такмичарем. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 78,00 метара. Норму су пребацила тројица такмичара (КВ), а девет се пласирало према постигнутом резултату.(кв)
 У финалу свих 12 су бацали по три покушаја, а осам најбољих је бацало још три покушаја за медаље.

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Бацање кладива на Летњим олимпијским играма